O Renault Scala é um modelo de veículo produzido pela Renault, que tem algumas versões que são equipadas com transmissão continuamente variável (Câmbio CVT).

Na Índia esse modelo é uma versão do Nissan Versa.

Renault Scala por mercado

Scala
Veículos que utilizam transmissão continuamente variável